Les Nuvolone sont une famille d'artistes italiens,  des peintres lombards  du  .
 Panfilo Nuvolone (1581 - 1651) et ses fils :
 Carlo Francesco Nuvolone ou Carlo Francesco (Panfilo) Nuvolone ou Guido lombardo, (Crémone, 1608 - Milan,1662).
 Giuseppe Nuvolone (1619 - 1703).

Famille d'artistes italiens